«Полевые огни» — кинофильм режиссёра Кона Итикавы. Экранизация одноимённого романа Сёхэя Ооки (в рус. пер. Огни на равнине).

Сюжет 
Февраль 1945 г. Филиппины, остров Лейте. Японская армия деморализована, остатки пехоты отрезаны от подкрепления и обречены на смерть. Рядовой Тамура, больной туберкулёзом, воспринимается всего лишь как обуза для своего отряда; ему приказано отправиться в полевой госпиталь, а если его откажутся принять, покончить с собой. В переполненном госпитале его признают недостаточно больным для лечения. Когда территорию госпиталя начинают обстреливать, медперсонал убегает, бросив пациентов. Тамура спасается, но решает не возвращаться для помощи раненым. Он начинает бесцельное странствие, в ходе которого предстоит столкнуться с убийствами, каннибализмом и другими бесчеловечными следствиями войны.

В ролях 
 Эйдзи Фунакоси — Тамура
 Осаму Такидзава — Ясуда
 Микки Кёртис — Нагамацу
 Мантаро Усио — сержант
 Кю Садзанка — военный хирург
 Ёсихиро Хамагути — офицер

Фильмы Японии 1959 года
Фильмы кинокомпании «Дайэй»
Фильмы-драмы Японии
Фильмы о Второй мировой войне